

Santos 
 São Pedro (século I) — um dos doze apóstolos de Jesus, o primeiro papa
 Pedro de Rates (século I) — primeiro bispo de Braga
 Pedro I de Alexandria (século IV) —  arcebispo de Alexandria entre 300 e 311
 Pedro de Icônio (século I) —  bispo de Icônio
 Pedro de Sebaste (século IV) —  bispo de Sebaste, de 381 até o ano de sua morte
 Pedro Apselamos (século IV) — mártir cristão nascido em Eleuterópolis
 Pedro Crisólogo (século V) — teólogo e bispo de Ravena.
 Pedro de Cantuária (século VII) — membro da missão gregoriana com Agostinho de Cantuária
 Pedro de Atroa (século IX) — abade e santo bizantino
 Pedro Damião (século XI) — bispo e Doutor da Igreja da Igreja Católica
 Pedro, o Eremita (século XI) — monge francês e um dos principais pregadores da Primeira Cruzada
 Pedro González Telmo (século XII) — dominicano espanhol também conhecido como São Telmo
 Pedro Nolasco (século XIII) — santo católico nascido na França
 Pedro de Arbués (século XV) — santo e mártir espanhol do século XV
 Pedro de Alcântara (século XVI) —  frade franciscano espanhol que fez grandes reformas na sua ordem, a do capuchinhos, no Reino de Portugal
 Pedro Canísio (século XVI) —  jesuíta que lutou contra a disseminação do protestantismo na Europa Central
 Pedro Claver (século XVI/XVII) —  missionário a Cartagena, porto da Colômbia
 Pedro Fourier (século XVIII) — fundador da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho

Brasil

Municípios 
 São Pedro (Rio Grande do Norte)
 São Pedro (São Paulo)
 São Pedro de Alcântara — em Santa Catarina
 São Pedro da Água Branca — no Maranhão
 São Pedro do Paraná
 São Pedro do Ivaí — no Paraná
 São Pedro do Iguaçu — no Paraná
 São Pedro do Suaçuí — em Minas Gerais
 São Pedro da União — em Minas Gerais
 São Pedro do Turvo — no estado de São Paulo
 São Pedro dos Crentes — no Maranhão
 São Pedro da Aldeia — no estado do Rio de Janeiro
 São Pedro do Piauí
 São Pedro da Serra (Rio Grande do Sul)
 São Pedro do Butiá — no Rio Grande do Sul
 São Pedro das Missões — no Rio Grande do Sul
 Águas de São Pedro — no estado de São Paulo

Bairros 
 São Pedro da Serra (Nova Friburgo) — no Rio de Janeiro
 São Pedro (Belo Horizonte)
 São Pedro (Osasco) — em São Paulo

Rios 
 Rio São Pedro — de São Paulo
 Rio São Pedro (Minas Gerais)

Outros lugares 
 Arquipélago de São Pedro e São Paulo — conjunto de quatro penedos no Oceano Atlântico

Portugal 
 São Pedro do Sul (Portugal) — município do distrito de Viseu

Freguesias 
 Caia e São Pedro — de Elvas
 Lomba de São Pedro — da Ribeira Grande
 Pedrógão de São Pedro — de Penamacor
 São Pedro (Angra do Heroísmo)
 São Pedro (Celorico da Beira)
 São Pedro (Covilhã)
 São Pedro (Faro)
 São Pedro (Figueira da Foz)
 São Pedro (Funchal)
 São Pedro (Gouveia)
 São Pedro (Manteigas)
 São Pedro (Peniche)
 São Pedro (Ponta Delgada)
 São Pedro (Porto de Mós)
 São Pedro (Torres Novas)
 São Pedro (Trancoso)
 São Pedro (Vila do Porto)
 São Pedro (Vila Franca do Campo)
 São Pedro (Vila Real)
 São Pedro (Óbidos)
 São Pedro da Afurada — de Vila Nova de Gaia
 São Pedro da Cadeira — de Torres Vedras
 São Pedro da Cova — de Gondomar
 São Pedro da Torre — de Valença
 São Pedro de Agostém — de Chaves
 São Pedro de Alva - de Penacova
 São Pedro de Alvito — de Barcelos
 São Pedro de Avioso — da Maia
 São Pedro de Castelões — de Vale de Cambra
 São Pedro de Este — de Braga
 São Pedro de France — de Viseu
 São Pedro de Gafanhoeira — de Arraiolos
 São Pedro do Jarmelo — da Guarda
 São Pedro de Merelim — de Braga
 São Pedro de Nordestinho — de Nordeste (Açores)
 São Pedro de Oliveira — de Braga
 São Pedro de Penaferrim — de Sintra
 São Pedro de Rio Seco — de Almeida
 São Pedro de Sarracenos — de Bragança
 São Pedro de Solis — de Mértola
 São Pedro de Tomar — de Tomar
 São Pedro de Vade — de Ponte da Barca
 São Pedro de Valbom — de Vila Verde
 São Pedro de Veiga de Lila — de Valpaços
 São Pedro de Vila Frescainha — de Barcelos
 São Pedro do Esteval — de Proença-a-Nova
 São Pedro do Sul — de São Pedro do Sul
 São Pedro e Santiago — de Torres Vedras
 São Pedro Velho — de Mirandela
 Sé e São Pedro — de Évora
 Rates (ou São Pedro de Rates) — da Póvoa de Varzim
 Tamel (São Pedro Fins) — de Barcelos
 Terena (São Pedro) — do Alandroal
 Vila Nova de São Pedro — da Azambuja

Pedro
Desambiguações de topônimos